Olaf Finsen er navnet på flere personer:

 Olaf Finsen (borgmester i Thorshavn) (1859-1937) – dansk apoteker og borgmester i Thorshavn
 Olaf Finsen (borgmester i Nykøbing Falster) (1861-1920) – dansk jurist og borgmester i Nykøbing Falster
Se også:
 Oluf Thomas Emil Finsen (1825-1896) – dansk godsforvalter og etatsråd